Wilkins je priimek več oseb:

 John Wilkins (1614-1672), angleški klerik in filozof 
 Maurice Wilkins (1916-2004), britanski fizik, nobelovec